Бороздчатая тонна, или ленточная тонна () — вид морских брюхоногих моллюсков из семейства Tonnoidea.

Описание 
Длина раковины 50—125 мм, максимально до 150 мм. Раковина среднего размера, крепкая и относительно тонкостенная. Форма раковины шаровидно-овальная, с 4—5 умеренно выпуклыми оборотами, разделёнными канальчатым швом. Последний оборот раковины вздутый, очень большой. Осевая скульптура раковины представлена линиями роста. Спиральная скульптура образована небольшими широкими килями. Устье у раковины большое, полукруглое, покрытое длинными резкими зубцами. Край внешней губы немного отогнутый, волнистый. Общая окраска раковины белая, с 3—5 коричневыми широкими поперечными полосками на последнем обороте и по 1 на верхних. Окраска устья изнутри белая.

Ареал 
Обитает в тропическом индо-тихоокеанском районе — от Красного моря до Индокитая, Филиппинских островов, и Австралии.

Образ жизни 
Моллюск селится на глубинах 8—10 метров. Является активным хищником.

Примечания 

Животные, описанные в 1778 году
Моллюски Индо-Тихоокеанской области
Тонны